Jerzy Bartnik – polski rzemieślnik
 Jerzy Bartnik – żołnierz AK